Алькаудете-де-ла-Хара ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Хара. Занимает площадь 156 км². Население — 2092 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 103 км.

Покровителем города считается Ла Инмакулада.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Толедо